Wasilówka bezeichnet zwei Dörfer in der Woiwodschaft Podlachien in Polen:
 Wasilówka (Janów), Dorf der Gmina Janów im Powiat Sokólski
 Wasilówka (Raczki), Dorf der Gmina Raczki im Powiat Suwalski